233 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на линии Москва — Сонково в Кесовогорском районе Тверской области вблизи деревень Елисеево, Суходол и Звездино. На этом участке линия однопутная неэлектрифицированная.

Остановочный пункт расположен на перегоне Кесова Гора — МЮД (разъезд), имеет одну низкую платформу с навесом и один путь. На платформе останавливаются ежедневные пригородные поезда на тепловозной тяге Сонково-Савёлово и Савёлово-Сонково.

Железнодорожные станции и платформы Кесовогорского района
Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги